Gombos Károly (1924–1987) művészettörténész, muzeológus
 Gombos Károly (1954) sportlövő, olimpikon, edző
 Gombos Károly (1981) sílövő, olimpikon, előbbinek a fia